Городской романс:

 Городской романс — разновидность романса, бытовавшая как фольклор в России конца XIX — первой половины XX века.
 Городской романс — советский художественный фильм в чёрно-белом изображении.